Антесака (), также Тесака (), — этническая группа на юго-востоке Мадагаскара. Мигрировали с запада острова. Ныне живут на юге города Фарафангана, а также на юго-восточном берегу острова.

Предками народа были африканцы, арабы и австронезийцы. Родственные с народом сакалава. На 2013 год численность народа составила 600 000 человек, то есть 5 % от общего населения Мадагаскара.

В культуре антесака существует табу на сбор риса мужчинами, считается, что это обязанность женщин. Кроме того, в народе приняты сложные поминальные обряды. В домах есть два выхода, один из которых используется для вынесения умерших из дома.

Народ занимается сельским хозяйством и культивирует кофе, бананы и рис. Представители народа живущие на побережье занимаются рыболовством.

Община антесака была основана принцем сакалава по имени Андриаманадреси, изгнанным из региона . В начале XVIII века община составила одно из четырёх крупнейших государственных образований доколониального Мадагаскара.

Антесака говорят на диалекте малагасийского языка.

История 
Королевский род Зарабехава из народа сакалава мигрировал на восток между 1620 и 1650 годами. Вероятно именно от них в 1650-х произошли антесака. Согласно устной истории, легендарного основателя народа звали Андриамандреси. Он родился в деревне Циарепиоки в коммуне . Став королём, он сменил имя на Андриамандресиариву.

Согласно легенде, Андриамандресиариву был жестоким, высокомерным и упрямым правителем, потому народ начал поддерживать его младшего брата. Тогда король попытался силой захватить рисовое поле своего дяди, что сильно возмутило его мать. Тогда она изгнала его, и Андриамандреси отправился на восток в сопровождении воинов и слуг.

История государства антесака полна родовых распрей. Часто наследование трона сопровождалось убийствами. Особенно жестоким считается король Ратонгалаза, убивший всех своих братьев.

В начале XVIII века народ сформировал одно из четырёх крупнейших государственных образований на Мадагаскаре. Последний правитель антесака, внук Ратонгалазы по имени Ленгоабо, расширил территорию государства до наибольших размеров. Затем, в XIX веке, в государство антесака вторглась армия мерина, образовавшего государство Имерина на центральном плато острова Мадагаскар.

Захваченные мужчины антесака во время имеринской экспансии между 1820 и 1853 годами обычно убивались, а женщины и дети отправлялись в Имерину в качестве рабов.

В 1895 году Мадагаскар был завоёван Францией. В 1904—1905 годах различные этнические группы юга Мадагаскара устроили безуспешное восстание против Французского колониального правительства Мадагаскара, однако антесака отказались участвовать.

Культура

Фади 
Жизнь в браке регулировалась некоторыми ограничениями,  (табу). Среди прочего, под табу у антесака были близнецы. Их убивали сразу после рождения или оставляли в лесу умирать. Сейчас данная традиция находится под запретом, однако в некоторых общинах до сих пор принято хоронить близнецов отдельно от семьи.

Жилища 
Дома в деревнях антесака однокомнатные, прямоугольные. Сделаны из местного растительного материала.

В домах два выхода. Один из них находится на восточной стороне и используется для выноса трупов из помещения.

Похороны 
Тела умерших выносят из отдельного выхода на восточной стороне дома. 

Трупы сушатся два-три года, а затем переносятся в специальное сооружение под названием кибори. Здание находится в священном лесу, ала-фади. Перед переносом тела в лес, в деревне проводится ритуал транондонаки. Тело выносится в сопровождении женщин, которые вместе, по команде, начинают плакать и танцевать. Мужчины же собираются в доме вождя, а затем выходят по очереди и при помощи специального масла прикрепляют к телу умершего деньги. До того как труп перенесётся в кибори, дети играют на барабанах. Мужчины переносят умершего в священный лес, где произносят последние слова.

Литература

Примечания

Ссылки 
 О народе антесака

Народы Мадагаскара